W matematyce:

 krzywizna krzywej
 krzywizna powierzchni
 krzywizna Gaussa
 krzywizna przestrzeni

W fizyce:

 krzywizna czasoprzestrzeni
 krzywizna pola

Inne:

 krzywizna – wada drewna
 Krzywizna – wieś w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim
 Krzywizna – dawna gromada
 Krzywizna – przystanek kolejowy